Гумперт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1958) — американский бейсболист.
  (1918—2008) — американский бейсболист.
 Гумперт, Текла Шарлотта фон (в замужестве Шобер; 1810—1897) — немецкая писательница для детей и юношества. 
 Гумперт, Фридрих (1841—1906) — немецкий валторнист и музыкальный педагог.